La rue de la Barre peut désigner :
 la rue de la Barre, une voie de Lille.
 la rue de la Barre, une voie du 2 arrondissement de Lyon.
 la rue de la Barre, ancien nom de la rue Hautefeuille, dans le 6 arrondissement de Paris.

Notes et références